Svjetski kup u hokeju na ledu (engleski: World Cup of Hockey) je međunarodno natjecanje za reprezentacije u hokeju na ledu kojeg organiziraju National Hockey League i National Hockey League Players' Association (Udruga igrača NHL-a). Do 1991. godine je natjecanje bilo poznato pod nazivom Canada Cup.

Osvajači medalja

Uspješnost po državama

Vidi još 
 Hokej na ledu na Olimpijskim igrama 
 Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu 
 Europsko prvenstvo u hokeju na ledu 
 Kup Europe u hokeju na ledu

Vanjske poveznice 
 službene stranice

Izvori 
  nhl.com, World Cup of Hockey set to return in 2016, pristupljeno 1. studenog 2016.
  sportsnet.ca, New-look World Cup of hockey back for 2016,  pristupljeno 1. studenog 2016.
  thecanadianencyclopedia.com, Canada Cup (World Cup of Hockey),   pristupljeno 1. studenog 2016.

Međunarodni kupovi hokeja na ledu
hokej na ledu